Забияка — любитель подраться.

Забияка может также означать:
 Забияка (Гомельский район) — посёлок в Гомельской области Белоруссии.
 Забияка (залив) — залив в Охотском море.

Техника 
 «Забияка» — парусно-паровой крейсер русского Императорского флота (с 1892 — крейсер 2-го ранга).
 «Забияка» — парусная шхуна Черноморского флота России, участник Крымской войны.
 «Забияка» — российский, позже советский эсминец типа «Новик».

Персоналии 
 Забияка, Валентина Николаевна (род. 1977) — российская спортсменка бодибилдинга, писательница, тренер, ведущая.
 Забияка, Ирина Алексеевна (род. 1982) — российская поп-певица, солистка группы «Чи-Ли».

См. также 
 Забияко

Примечания